Degu kan syfta på:
 Degu (gnagare) – en art i ordningen gnagare
 Degu – en krater på planeten Venus, se lista över kratrar på Venus